Фри́дрих II, или Фридрих Великий, известный также по прозвищу «Старый Фриц» (; , Берлин — , Потсдам) — король Пруссии с 1740 по 1786 годы. Яркий представитель просвещённого абсолютизма, основоположник прусско-германской государственности.

Биография

Детство 
Фридрих родился в Берлине 24 января 1712 года, при крещении получил имя Карл-Фридрих. Его отец — король Пруссии Фридрих Вильгельм I из династии Гогенцоллернов, мать — София Доротея Ганноверская, дочь короля Англии Георга I. Фридрих был третьим и самым старшим (два его старших брата умерли в младенчестве) сыном в этой многодетной королевской семье, где всего родилось 14 детей. Наибольшим расположением и дружбой маленького принца пользовалась его старшая сестра Вильгельмина, будущая маркграфиня Байрейтская.

Первой его воспитательницей оказалась французская эмигрантка мадемуазель де Рокуль, которая зародила в нём любовь к французской литературе. На седьмом году Фридриха отдали под надзор учителя Дюгана, который ещё более укрепил его расположенность ко всему французскому. Отец стремился воспитать из Фридриха воина, однако принц интересовался музыкой, философией и танцами. В результате, Фридрих Вильгельм счёл его никчёмным наследником и долгое время стремился передать престол своему младшему сыну Августу-Вильгельму, более удовлетворявшему его вкусам.

Молодость. Конфликт с отцом 
Конфликт с деспотичным отцом вылился в попытку побега в Англию в восемнадцатилетнем возрасте, на которую он решился совместно с лейтенантом Гансом Германом фон Катте. Попытка не удалась, Фридрих и Катте были заключены в крепость (Фридрих — в Кюстрине), после чего Фридрих Вильгельм выразил намерение судить обоих за дезертирство и казнить. Впрочем, Фридриху было обещано прощение на условиях отказа от прав на престол, чего он однако не принял. Катте был действительно судим и обезглавлен, однако в отношении Фридриха его отец столкнулся с резкой оппозицией своему намерению сначала в лице суда (который отказался судить кронпринца), а затем и Военного совета; к этому прибавилось и дипломатическое давление со стороны других европейских дворов. В конце концов Фридрих был освобождён, но некоторое время пробыл в ссылке в Кюстрине, будучи назначен членом военно-судного совета Неймаркского округа (но с правом только совещательного голоса). Заключение и ссылка продлились более двух лет (август 1730 — ноябрь 1732), после чего Фридрих был окончательно прощён и назначен шефом пехотного полка.

В 21 год он по родительской воле женится на Елизавете Кристине Брауншвейгской и получает боевое крещение в войне за польское наследство (1733—1735), служа под командованием знаменитого полководца Евгения Савойского, похвалы которого он удостоился.

В молодости Фридрих пишет политический трактат «Антимакиавелли», в котором с позиции просвещённого абсолютизма критикует цинизм известного произведения Н. Макиавелли «Государь». Трактат был отредактирован и издан (анонимно) Вольтером, с которым Фридрих тогда уже состоял в оживлённой переписке.

В масонстве 

В ночь с 14 на 15 августа 1738 года, будущий король Пруссии Фридрих, наследный принц, был инициирован в степень ученика в Брауншвейге, и быстро возвышен в степень подмастерья, и также быстро возведён в степень мастера масона. Посвящения Фридрих прошёл без ведома своего отца. Он пригласил барона фон Оберга и писателя , которые сыграли важную роль в принятии его кандидатуры. Посвящение нужно было для формирования La loge première/La loge du Roi notre grand maître в Рейнсбергском замке. После вступления Фридрихом на монарший престол он основал собственную ложу, которой и руководил лично с 20 июня 1740 года. А 13 сентября 1740 года, с разрешения Фридриха, под эгидой тайного совета и Шарля Этьена Иордана, создаётся Великая национальная ложа «К трём глобусам». За основу была взята модель Первой великой ложи Англии, хотя Великая национальная ложа «К трём глобусам» не получила никакого устава от Великой ложи Англии.

В том же, 1740 году, Фридрих II принял участие в Первой Силезской войне, и «La loge première» была распущена, а её члены присоединились к новой ложе Фридриха. Эта новая ложа стала в последующем основной для Великой национальной ложи «К трём глобусам». И в соответствии с обычаями своего времени в последующие годы она присоединила ложи в Майнингене, Франкфурт-на-Одере, Бреслау, Дрездене и Невшателе. 24 июня 1744 года было принято название Великая королевская материнская ложа «К трём глобусам», и, наконец, 5 июля 1772 года, название было изменено на Великую национальную материнскую ложу Прусского государства. Таким образом, Фридрих II принял активное участие в формировании первой национальной великой ложи в Германии и в развитии масонства на принадлежавших и завоёванных территориях.

Король-философ, архитектор и музыкант 

После смерти короля-отца 31 мая 1740 года 28-летний Фридрих получает не просто корону Пруссии, но и сильную армию, а также не растраченную на пустые придворные развлечения казну. Хотя король перед смертью сделал распоряжение похоронить его как можно проще, сын не выполнил этого. Погребение Фридриха Вильгельма было пышным и достойным короля. Гроб Фридриха Вильгельма I был покрыт тканью с вышитыми на нём знаками «мёртвой головы» (). Этот символ впоследствии станет эмблемой «чёрных гусар», а в XX веке его примут в качестве атрибутики войска СС.

Первым делом Фридрих начал переустраивать Пруссию на началах Просвещения, пригласив философов: сначала Христиана Вольфа (1740), а затем Вольтера (1750). Впоследствии он так обозначил программу преобразований: «Хорошо работающее правительство должно представлять столь же прочно связанную систему, как и система понятий в философии. Все его решения следует хорошо обосновывать; хозяйственная, внешняя и военная политика должны способствовать единой цели — консолидации власти государства и увеличению его мощи». За такой рациональный подход Фридрих получил прозвище короля-философа, в противовес прозвищу его отца как короля-солдата.

Одним из знаменательных его нововведений была отмена цензуры. Он дал понять своим министрам, что «берлинским газетным писателям должна быть предоставлена неограниченная свобода писать без предварительной цензуры обо всех столичных новостях». Фридрих требовал, чтобы «интересным газетам не чинились препятствия». Умершие цензоры, как правило, не замещались новыми — эти должности оставались вакантными во время его правления. При нём впервые стало возможно законодательное обоснование свободы прессы на немецкой земле.

Фридрих проявил себя как покровитель наук и искусств. Перед восшествием на престол он подготовил обширную строительную программу по преобразованию и расширению берлинских дворцов и загородных резиденций: Райнсберга, Монбижу, Шарлоттенбурга и Потсдама. Для реализации своих грандиозных планов он привлёк начинающего архитектора Георга Венцеслауса фон Кнобельсдорфа. Вместе они разрабатывали архитектурные проекты, часто сам король предлагал архитектору эскиз, как, например, в случае возведения дворца Сан-Суси в Потсдаме или «Фридерицианского Форума» в Берлине.
 
Король учредил в 1742 году Королевскую оперу, для которой архитектор Кнобельсдорф построил здание. Открытие (премьерная постановка оперы «Клеопатра и Цезарь» К. Г. Грауна) Королевской оперы состоялось ещё в недостроенном здании 7 декабря 1742. Театральные постановки были доступны жителям Берлина, а не только высшему обществу.
Кроме того, король был сам одарён музыкально, играл на флейте и сочинял музыку (121 Соната для флейты и цифрованного баса, 3 симфонии и 4 концерта для флейты и струнного оркестра, Концерт для 2-х флейт и клавесина, марши, арии). Сочинения Фридриха II для флейты до сих пор входят в репертуар исполнителей на этом инструменте. Одним из первых он ввёл в инструментальную музыку речитатив, что наиболее ярко проявилось в его Сонате до минор для флейты и цифрованного баса. Как и его учитель И. И. Кванц, он был приверженцем музыкальной риторики.
 
Помимо упомянутых произведений светской музыки Фридрих считается создателем Хоэнфридбергского марша — одного из самых известных немецкий военных маршей,  а также легенда приписывает ему авторство гимна Испании (Marcha Real), что, впрочем, не нашло своего документального подтверждения.  
Он сочинял также стихи, пьесы и оперные либретто, в частности к операм К. Г. Грауна, И. Ф. Агриколы, И. Ф. Рейхардта. Регулярно, иногда ежевечерне, в Сан-Суси проходили для узкого круга концерты камерной музыки, где исполнялись произведения самого короля и И. И. Кванца. Они же и солировали. На флейте, по свидетельству биографов, Фридрих II играл до того момента, пока у него не начали выпадать зубы.

В области музыки Фридрих II прославился ещё и тем, что в 1747 году пригласил к себе в Потсдам Иоганна Себастьяна Баха. Результатом этой встречи стало Музыкальное приношение Баха — большой цикл произведений, написанных на тему, сочинённую и предложенную Баху королём. Эта тема вошла в историю музыки как "королевская тема". При дворе короля жили и работали крупные композиторы и музыканты-инструменталисты своего времени, среди них: флейтист, композитор, крупнейший музыкальный теоретик того времени и личный учитель короля по флейте Иоганн Иоахим Кванц, которого он предпочитал и ценил выше всех других служивших у него музыкантов, сын Иоганна Себастьяна Баха композитор Карл Филипп Эммануил, композитор и клавесинист Кристоф Шаффрат, композиторы Карл Генрих Граун, Иоганн Готлиб Граун, Иоганн Фридрих Рейхардт, композитор и органист Иоганн Фридрих Агрикола, композитор, лютнист и музыкальный теоретик Эрнст Готлиб Барон, композитор и музыкальный теоретик Карл Фридрих Христиан Фаш, знаменитый чешский композитор и скрипач Франтишек Бенда, его младший брат композитор и скрипач Йиржи Антонин Бенда, флейтист, композитор и музыкальный теоретик Фридрих Вильгельм Ридт, композитор и музыкальный теоретик Иоганн Филипп Кирнбергер. Для капеллы приобретались струнные инструменты лучших итальянских мастеров Амати и Страдивари.

В 1744 году Фридрих на основе Берлинского научного общества создаёт Берлинскую академию наук, куда приглашает со всей Европы лучших учёных, в том числе Мопертюи (президент) и Леонарда Эйлера (директор математического класса). В 1775 Фридрих открывает в Берлине первую публичную библиотеку.

Берлин, где отец подвергал его унижениям, Фридрих не любил. В 1747 он закладывает основу дворцово-паркового комплекса Сан-Суси в Потсдаме, который стал его летней резиденцией и получил неофициальное название «прусского Версаля». С момента окончания Семилетней войны он жил в Потсдаме постоянно — летом в Сан-Суси, а зимой в Старом городском или Новом дворце. Стиль построек Фридриха именуется фридерицианским рококо; его главным представителем был придворный архитектор Кнобельсдорф.

Судебная реформа 
Придя к власти, Фридрих первым делом отменил пытки (ордонанс от 3 июля 1740). Затем он гарантировал имущественные права своих подданных, централизовал судопроизводство и отделил его от исполнительной власти в духе идей Монтескьё. В 1749 году Самуэлем фон Кокцеи был окончен и вступил в законную силу новый свод законов «Corpus juris Fridericianum». В этом кодифицированном нормативно-правовом акте были собраны все действующие законы Пруссии, которые были дополнены и новыми актуальными нормами. В 1781 году Фридрих совместно с ведущими юристами Пруссии, в частности, с фон Кармером, разрабатывает новые законы: «Всеобщее гражданское право» и «Общий порядок судопроизводства».

Религиозная политика 
Пруссия была создана как лютеранское государство, однако уже предшественники Фридриха стояли на общепротестантских позициях, давая убежище гугенотам, меннонитам и вальденсам (впоследствии это заложило основы Прусской унии). Свободно себя чувствовали и евреи. Однако веротерпимость Фридриха превзошла всех. Взойдя на престол, он заявил: Все религии равны и хороши, если их приверженцы являются честными людьми. И если бы турки и язычники прибыли и захотели бы жить в нашей стране, мы бы и им построили мечети и молельни

Неслыханным для протестантской страны, пережившей кровопролитные религиозные войны, стала закладка в Берлине католического собора святой Ядвиги в 1747 году.

Территориальные завоевания 

За годы правления Фридриха Великого территория Пруссии увеличилась вдвое. Первое и самое главное завоевание он сделал уже на первом году своего царствования. При известии о смерти императора Карлa VI, не оставившего мужских потомков, Фридрих отказался признать Прагматическую санкцию, допускавшую передачу императорского престола по женской линии, и, под предлогом старых прав Гогенцоллернов на несколько силезских графств, в декабре 1740 года вторгся в Силезию и оккупировал её всю, дав таким образом сигнал к началу Войны за австрийское наследство (конкретно войны Фридриха с Австрией за Силезию известны в германской историографии как Силезские войны).

Захват Силезии был закреплён победой при Мольвице - первой победой Фридриха, которой он был целиком обязан фельдмаршалу Шверину: после того как в начале битвы слабая прусская кавалерия была разгромлена, а правый фланг пруссаков смят, Шверин, предвидя возможную гибель и пленение армии, уговорил Фридриха спасаться, чтобы самому не попасть в плен. Однако в отсутствие Фридриха он сумел выправить положение и в конце концов перейти в контратаку. В результате Фридрих втайне от союзников заключил с австрийским главнокомандующим Нейпергом устное соглашение в Клейн-Шеллендорфе, согласно которому ему отходили Нижняя и Средняя Силезия.

Однако новые успехи антиавстрийской коалиции (прежде всего, занятие французами Праги) заставили его в 1742 году нарушить и это перемирие и вновь вмешаться. Битва при Шотузице 17 мая 1742 года окончилась победой Фридриха несмотря на то, что австрийцам удалось занять и сжечь город Шотузиц и разграбить обоз пруссаков. Вслед за тем Фридрих подписал с Австрией сепаратный мир в Бреславле (11 июня), которым ему отдавалась уже вся Силезия (включая Верхнюю) и графство Глац. Успехи Австрии в последующие два года обеспокоили Фридриха, и в 1744 году он нарушил и этот договор и вновь вступил в антиавстрийскую коалицию, на этот раз попытавшись захватить Богемию. Однако поход в Богемию после первых успехов окончился полным провалом; в результате Фридриху пришлось в 1745 году вновь защищать Силезию и даже Берлин (на который двигались австро-саксонские войска), что он с блеском и исполнил, одержав над австрийцами победы при Гогенфридберге и Сооре, а над саксонцами победу при Кессельдорфе, после которой он оккупировал Саксонию.

В результате 25 декабря 1745 г. в Дрездене был подписан новый мир, который подтвердил статьи Бреславльского договора о присоединении к Пруссии провинции Силезия и графства Глац, тогда как Фридрих со своей стороны признал императором мужа Марии-Терезии Франца I. Присоединение промышленно развитой Силезии с её 3-миллионным населением резко усилило Пруссию, придав ей статус великой европейской державы.

Вторым завоеванием Фридриха стала Западная Пруссия — территория Польши, разделявшая Бранденбург с Восточной Пруссией. Её удалось получить мирным путём в 1772 году в результате первого раздела Польши, воспользовавшись дипломатическим союзом с Россией.

Семилетняя война (1756—1763) 

В 1756 году Фридрих напал на союзную Австрии Саксонию и вошёл в Дрезден. Он обосновывал свои действия «превентивным ударом», утверждая, что против Пруссии сложилась русско-австрийская коалиция, которая была готова к агрессии. Затем следовала кровопролитная Лобозицкая битва, в которой Фридрих одержал победу. В мае 1757 Фридрих взял Прагу, однако затем 18 июня 1757 года он потерпел поражение в Колинском сражении. С этого момента начинается «чёрная полоса» в жизни Фридриха. Его генералы проигрывают сражения на всех фронтах. В октябре 1757 года австрийцы на короткое время захватывают столицу Пруссии город Берлин. Однако Фридрих нашёл в себе силы для контрудара: 5 ноября в битве при Росбахе он громит французов, а 5 декабря при Лейтене — австрийцев.

Цорндорфское сражение 25 августа 1758 завершилось с неопределённым исходом, а поражение в Кунерсдорфском сражении нанесло моральный удар по Фридриху. Австрийцы заняли Дрезден, а русские кратковременно захватили Берлин. Некоторую передышку обеспечила победа в сражении при Лигнице, однако Фридрих окончательно выбился из сил. Лишь противоречия между австрийскими и русскими генералами удерживали его от окончательного краха.

Внезапная смерть русской императрицы Елизаветы в 1761 году принесла неожиданное избавление. Новый русский царь Пётр III оказался большим почитателем таланта Фридриха, с которым он заключил Петербургский мирный договор. Получившая власть в результате дворцового переворота императрица Екатерина II не только подтвердила Петербургский мир, но и вывела все российские войска с оккупированных территорий Пруссии. На протяжении последующих десятилетий она поддерживала с Фридрихом дружественные отношения в русле политики т. н. северного аккорда.

По инициативе австрийской императрицы Марии-Терезии в саксонском замке Губертусбург в 1763 году состоялись мирные переговоры, результатом которых стал «нулевой вариант».

Война за баварское наследство 1778—1779 гг. 

В конце 70-х гг. XVIII века в Европе снова назревал конфликт. Со смертью курфюрста Максимилиана пресекался баварский правящий род, и соправитель Марии-Терезии, её сын Иосиф II, решил воспользоваться случаем: он заставил нового курфюрста Карла Теодора уступить ему Нижнюю Баварию в обмен на Австрийские Нидерланды. Кроме того, Иосиф мечтал возвратить Австрии Силезию.

Фридрих был очень нездоровым и уставшим человеком, однако решил также поучаствовать в обуздании «агрессора». Войны как таковой не состоялось, противостоящие армии занимались одними манёврами, если не считать отдельных кавалеристских стычек. Воюющие армии занимались не столько истреблением противника, сколько сбором картофеля на полях из-за неурядиц со снабжением, из-за чего эта война в народе получила ироническое название «картофельной».

Опасаясь прусской мощи, в 1779 году австрийский кабинет попросил мира. Сначала было заключено перемирие с Пруссией, а потом, на конгрессе в Тешене, австрийцы отказались от Баварии в обмен на небольшие территории по правому берегу Инна. Пруссия не получила никаких выгод от этой войны, но Фридрих всегда утверждал, что действовал «из принципа», ради защиты мирного сосуществования германских государств.

Последние годы жизни 

В последние годы Фридрих много пишет. В это время были написаны: «Письма о любви к отечеству», «Рассуждения о различных образах правления и о обязанностях государей», «История раздела Польши».

Похоронив всех своих друзей и боевых генералов, король стал замкнут и печален. Ему приписывают следующую фразу: «Я уже давно стал историей самого себя».

Постепенно силы стали оставлять короля. Он страдал бессонницей, геморроем и астмой. Подагра одолевала его уже давно. Умер король Пруссии в Потсдаме в своей постели в ночь с 16 на 17 августа 1786 года. В момент его смерти часы в спальне остановились. Впоследствии эти часы оказались у Наполеона Бонапарта — именно их он увёз с собой на остров Святой Елены.

Фридрих Великий завещал похоронить себя на холме в Сан-Суси, рядом со своими любимыми псами. Однако его племянник и преемник Фридрих Вильгельм II не выполнил завещания и повелел похоронить в потсдамской гарнизонной церкви, рядом с его отцом, королём-солдатом Фридрихом Вильгельмом I. Спустя почти 160 лет во время Второй мировой войны солдаты вермахта вывезли гробы, спасая их от возможного разрушения (гарнизонная церковь в Потсдаме была разрушена в 1945 году). Сначала в марте 1943 года они были помещены в подземный бункер в потсдамском районе Айхе, в марте 1945 года перевезены в соляную шахту в тюрингском Бернтероде, откуда по окончании войны были отправлены американскими солдатами в гессенский Марбург. Там останки прусских королей находились в местной церкви Св. Елизаветы, а в августе 1952 года перевезены в замок Гогенцоллерн близ Хехингена в Баден-Вюртемберге. Завещание Фридриха Великого было выполнено 17 августа 1991 года, ровно через 205 лет после его смерти. Останки Фридриха в сопровождении почётного караула бундесвера были установлены для торжественного прощания на парадном дворе Сан-Суси, а само погребение состоялось ночью, как и указывал в своём завещании прусский король, в камере, подготовленной по его указанию на верхней террасе виноградника ещё в 1744 году. В знак признательности королю на его могильной плите круглый год лежат картофелины.

Оценки личности 
Фридрих был полиглотом, кроме своего родного немецкого языка, король владел французским, английским, испанским, португальским и итальянским; читал на латыни, греческом и древнегреческом. В быту любил простоту, порядок, умеренность, был бережлив до скупости. Вставал рано (не позже 6 часов утра). С детства любил музыку. Каждый вечер он отводил один час для игры на флейте. В свободное время он писал книги: «Письма о любви к отечеству», «Рассуждения о различных образах правления и о обязанностях государей», «История раздела Польши», «Историю своего времени» и «Исторические записки Бранденбургского дома». В общении иногда был чересчур язвителен. Также он был заядлым собаководом.

На войне Фридрих был храбр и никогда не падал духом. Он лично водил своих солдат в атаку. Фридрих молниеносно принимал решения и столь же быстро их реализовывал, что часто давало ему преимущество над противниками, вынужденными подолгу согласовывать свои действия с правительствами своих монархов. Впрочем, в его послужном списке блестящие победы соседствуют с бесславными разгромами. Репутация военного гения, закрепившаяся за ним впоследствии, принадлежит скорее его брату Генриху, наступательные успехи которого Фридрих вынужден был иногда пресекать из политических соображений.

Во времена нацистской Германии короля Пруссии было принято изображать как одинокого борца, для которого не существует любви и прочих «сантиментов». Делалось это с постоянной оглядкой на Адольфа Гитлера: он согласно официальной нацистской версии был чужд любых плотских и вообще житейских радостей. В то же время габсбургская пропаганда со времени Силезских войн рисовала Фридриха «тираном-содомитом».

Личная жизнь 
 
Женщин Фридрих не любил, а со своей женой был холоден и не поддерживал с ней супружеских отношений. В новейших биографиях Фридриха приводится описание брачной ночи Фридриха и Елизаветы Брауншвейгской: кронпринц с неохотой провёл час со своей женой, а затем гулял на улице остаток ночи. По Европе ходили слухи о гомосексуальности прусского короля. В непристойной поэме «Палладиум», напечатанной анонимно, Фридрих высказывается в защиту однополой любви. Биографы Фридриха считают, что помимо упомянутого выше лейтенанта Катте, у него на протяжении ряда лет была интимная связь с итальянцем Альгаротти, который, по словам Фридриха, своим телесным сложением превосходил модели Праксителя. Известны эротические стихотворения Фридриха, посвящённые своему любимцу. Монарх привёз его на коронацию в Кёнигсберг в собственной карете, по словам современника, «подобно метрессе».
 
Французский премьер-министр герцог Шуазёль утверждал в своей эпиграмме, что Фридрих «познаёт экстаз лишь в объятьях полковых барабанщиков». Вольтер в своих мемуарах сообщает, что, встав ото сна и одевшись, Фридрих вызывал к себе двух-трёх любимцев — «то ли лейтенантов своего полка, то ли пажей, то ли гайдуков. Пили кофе. Тот, кому кидали носовой платок, оставался затем ещё на несколько минут с королём. До последних крайностей дело не доходило, ибо Фридрих ещё при жизни отца тяжело пострадал от своих мимолётных связей, и дурное лечение не поправило дела. Играть первую роль он не мог; приходилось довольствоваться вторыми ролями». Женщины, отмечает Вольтер, доступа во дворец вообще не имели. Намёк на заражение сифилисом в результате гомосексуальной связи и неудачную операцию, в итоге которой Фридрих стал импотентом, видят в письме Фридриха племяннику: он советует избегать «греческих удовольствий», заверяя, что его «личный опыт» доказывает, что «это не приносит удовлетворения».
 
Казанова в своих мемуарах не без иронии отмечает, что при встрече с ним Фридрих оглядел его с ног до головы и сказал: «А вы красивый мужчина!». Также Казанова называет одного из возлюбленных Фридриха — аббата Бастиани: «Он показал мне любовные письма, полученные им от короля Прусского до его рукоположения; государь был положительно без ума от Бастиани, пожелал стать его возлюбленной и по-царски наградил, увенчав церковными лаврами». В числе любовников Фридриха называли также его доверенного слугу , с которым Фридрих сошёлся во время своего заключения; он сделал Фредерсдорфа камердинером, затем директором Берлинской оперы и наконец, ко всеобщему скандалу, канцлером. Вольтер писал о нём: «Этот солдат, молодой, красивый, хорошо сложённый и игравший на флейте, служил, чтобы развлекать заключённого не одним только способом».
 
Гомоэротические мотивы изобилуют в любимой резиденции Фридриха — Сан-Суси. Из окон кабинета Фридриха просматривается фонтан со статуей обнажённого Антиноя. В Новом дворце, заложенном по приказу Фридриха в 1763 году, самая большая фреска изображает представление Зевсу юного Ганимеда. Медальоны с изображениями однополых любовников античности украшают знаменитый храм Дружбы. Вместе с тем, в отличие от шведского короля Густава III, Фридрих не позволял своим фаворитам вмешиваться в государственные дела и на публике вёл себя сдержанно (в отличие от брата Генриха, который открыто сожительствовал с мужчинами).

Имеются сведения о сексуальных отношениях Фридриха с женщинами. Тот же Вольтер пишет, что в бытность принцем Фридрих был влюблён в некую дочь школьного учителя из г. Бранденбурга, которую его отец, узнав об этой связи, приказал выпороть. Сестра Фридриха Великого, Вильгельмина Байройтская в своих мемуарах утверждает, что её брат в юности был возлюбленным Анны Каролины Орзельской, побочной дочери Августа Сильного. Этот факт отмечен в большинстве монографий по данной тематике.

Казанова пишет о приязненных и даже любовных отношениях короля с танцовщицей Барбариной Кампанини, которые, однако, не принесли ему счастья: «После любовной связи с Барбариной Фридрих стал относиться к женщинам резко отрицательно». Причиной этому, вероятно, послужил тайный брак танцовщицы с одним из молодых прусских чиновников. Чтобы привлечь её в Пруссию, король согласился подписать невиданный по тем временам контракт. Барбарина должна была получить 7 тысяч талеров в год и отпуск в 5 месяцев. А когда актриса отказалась от контракта, Фридрих приказал «принять надлежащие меры, чтобы доставить эту тварь (Барбарину) на место». Барбарина была выкрадена из Вены. По выражению Вольтера, который, в отличие от Казановы, близко знал короля, Фридрих «был в неё немного влюблён, потому что ноги у неё были мужские».

В книге Ф. А. Кони «История Фридриха Великого» говорится о вполне гармоничной, хотя и лишённой любви, семейной жизни короля с женой Елизаветой Кристиной Брауншвейгской. Автор указывает в качестве причины прохладных отношений между супругами бездетность их союза. В XIX веке большинство авторов (наиболее известен в России Бернгард Куглер) придерживалось именно этой точки зрения. Следует отметить, однако, что в тогдашних условиях, особенно в России и Пруссии, противоположное мнение и не могло быть высказано печатно. Современный историк Дэвид Фрейзер в своей книге «Фридрих Великий» делает вывод о том, что «…в любом случае, секс не играл в его жизни сколько-нибудь значимой роли».

Память 

Фридрих Великий почитается одним из трёх общегерманских национальных героев, наряду с Бисмарком и Аденауэром. Добрая память согласуется с мнением историков, которые отмечают:

Именно Фридрих Великий всего за 20 лет превратил Пруссию из маленького княжества в одну из сильнейших держав Европы.

 В 1851 году «Старому Фрицу» был возведён бронзовый памятник в центре Берлина (скульптор Кристиан Раух).
 В нацистской Германии национал-социалистическая пропаганда превратила образ прусского короля в один из символов «немецкого возрождения». Идеолог нацизма Альфред Розенберг называет Фридриха «идеалом нордической красоты» и «Фридрихом Единственным». Адольф Гитлер именует короля «гениальным героем из Сан-Суси». Стоицизм Старого Фрица противопоставляется разнузданным нравам королей Галантного Века.
 Фридрих Великий и теперь продолжает быть кумиром немецких неонацистов. Так, во время перезахоронения короля в 1991 году на это мероприятие съехались представители ряда ультраправых партий и союзов Германии.

Образ в искусстве 
О жизни Фридриха ставились многочисленные фильмы, спектакли, публиковались научные и литературно-художественные сочинения. Фридрих часто изображался на открытках и плакатах. По количеству изображений Фридрих мог бы потягаться с самим Гитлером, так был дорог этот образ немецким национал-социалистам.

В музыке 
Поклонение Фридриху находит своё воплощение в творчестве неонацистов. Так, музыкальная группа Landser, известная своими связями с «бритоголовыми», выпустила сингл под названием 'Fridericus Rex'.

В литературе 
 Пером и шпагой — исторический роман Валентина Пикуля.
 Фаворит — исторический роман Валентина Пикуля.
 Графиня Рудольштадт — роман Жорж Санд, продолжение романа «Консуэло».

В кино 

В Германии ещё до прихода национал-социалистов к власти существовало целое направление в историческом кинематографе — .

 1920 — «Танцовщица Барбарина» / Die Tänzerin Barberina (в роли Фридриха Великого — Отто Гебюр)
 1921—1923 — «Король Фридрих» / Fridericus Rex (киноэпопея в 4-х частях, в роли Фридриха Великого — Отто Гебюр):
 «Sturm und Drang»
 «Vater und Sohn»
 «Sanssouci»
 «Schicksalswende»
 1926 — «Мельница Сан-Суси» — Отто Гебюр
 1928 — «Старый Фриц» / Der alte Fritz (в 2-х частях, в роли Фридриха Великого — Отто Гебюр):
 «Friede»
 «Ausklang»
 1929 — «» — Отто Гебюр
 1930 — «Концерт для флейты в Сан-Суси» / Das Flötenkonzert von Sans-souci (первый звуковой «фильм о короле Фридрихе», в роли Фридриха Великого — Отто Гебюр)
 1932 — «Танцовщица из Сан-Суси» / Die Tänzerin von Sanssouci — Отто Гебюр
 1933 — «Лейтенский хорал» / Der Choral von Leuthen — Отто Гебюр

После 1933 года направление «фильмы о короле Фридрихе» стало одним из главных в немецком пропагандистском кино. Исполнитель ролей Фридриха Великого в кино — актёр Отто Гебюр был лишён права играть какие-либо другие роли, так как это, по мнению Йозефа Геббельса, могло бы «очернить уже созданный образ Великого короля».

 1935 — «Старый король, молодой король» / Der alte und der junge König — фильм о сложных взаимоотношениях юного кронпринца Фридриха со своим пожилым ретроградом-отцом — Фридрихом Вильгельмом I (в роли Фридриха Великого — Вернер Хинц / Werner Hinz)
 1936 — «Heiteres und Ernstes um den großen König» — Отто Гебюр
 1936 — «Фредерикус» / Fridericus — Отто Гебюр
 1937 — «Das schöne Fräulein Schragg» — Отто Гебюр
 1942 — «Великий король» — Отто Гебюр

В послевоенных фильмах:

 1946 — «Давид Гурамишвили» — Анатолий Смиранин
 «Дьявол во плоти» (Ce diable d’homme) — телесериал реж. Марселя Камю (Франция, 1978). В роли Андре Валарди.
 1962 — «Annoncentheater — Ein Abendprogramm des deutschen Fernsehens im Jahre 1776» — Карл Шротт / Carl-Heinz Schroth.
 1984—1986 — «Михайло Ломоносов» — Ханс-Йорн Вебер  (фильм второй "Врата учёности" (2 серия))
 1985—1987 — «Sachsens Glanz und Preußens Gloria» — Арно Выцневский
 1990 — «Молодая Екатерина» — Максимилиан Шелл
 1991 — «Виват, гардемарины!» — Паул Буткевич (озвучивание — Иннокентий Смоктуновский)
 1992 — «Гардемарины — III» — Херб Андресс (озвучивание — Армен Джигарханян)
 2002 — «Тренк — Два сердца против короны» / Trenck — Zwei Herzen gegen die Krone (ФРГ) — Август Цирнер / August Zirner
 2008 — «Пером и шпагой (телесериал)» — Виктор Тереля
 2012 — «Фридрих — немецкий король» / Friedrich — Ein deutscher König (Германия, сериал, в роли Фридриха Великого — Aнна Тальбах и Kaтарина Taльбах)
 2015 — «Великая» — Бастиан Зирих
 2014—2017 — «Екатерина» — Стасс Классен и Хартмут Круг

Генеалогия

Примечания

Литература 

 Bibliographie Friedrich der Grosse: 1786—1986. Das Schrifttum des deutschen Sprachraums und der Übersetzungen aus Fremdsprachen. Bearbeitet von Herzeleide (Henning) und Eckart Henning. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1988. — XIX, 511. ISBN 3-11-009921-7
 B(reymayer), (Reinhard): Philosophe de Sans-Souci, Bibliographische Nachweise. In: Friedrich Christoph Oetinger: Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia. Hrsg. von Reinhard Breymayer und Friedrich Häußermann, Teil 2. Anmerkungen. Berlin, New York 1977 (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abteilung VII, Band 1, Teil 2), 258—266. 267—312. ISBN 3-11-004130-8.

Ссылки 

 
 Фридрих II Великий. Жизнеописание
 Ивонин Ю. Е. Фридрих II Гоненцоллерн и Иосиф II Габсбург
 Фильм «Фридрих» на IMDB
 Фильм «Великий король» на IMDB
 Битвы и армия Фридриха Великого на Militerra.com

Короли Пруссии
Генералы Пруссии
Правители Европы XVIII века
Композиторы Германии
Масоны Германии
Флейтисты по алфавиту
Флейтисты Германии
Флейтисты XVIII века
Академические музыканты Германии
Персоналии:Восточная Пруссия
Гогенцоллерны
Участники Семилетней войны

Члены Прусской академии наук